Дми́трий Аге́ев:
 Агеев, Дмитрий Васильевич (1911—1997) — советский учёный-радиотехник.
 Агеев, Дмитрий Владимирович (род. 1971) — солист Национальной оперы Украины.
 Агеев, Дмитрий Михайлович (1902—?) — советский архитектор.